Giorgetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Giorgetti (* 1987), italienischer Wasserballspieler
 Franco Giorgetti (1902–1983), italienischer Radrennfahrer und Olympiasieger
 Giancarlo Giorgetti (* 1966), italienischer Politiker der Lega Nord
 Roberto Giorgetti (* 1962), Politiker aus San Marino